Die Saison 2015/16 war die achte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga.

Die Liga startete mit 28 Mannschaften in die Saison. Diese stammten aus Kasachstan, Kroatien, Lettland, Russland, der Slowakei, Finnland und Belarus. Mit der Rückkehr vom HK Spartak Moskau und dem Ausscheiden von Atlant Moskowskaja Oblast bleibt die bisherige Einteilung der Divisionen bestehen.

Die Spielzeit startete am 24. August 2015 mit dem Spiel um den Lokomotive-Pokal, den der HK ZSKA Moskau gewann.

Modus 
In der regulären Saison waren die Teams in zwei Konferenzen und vier Divisionen zu je sieben Mannschaften unterteilt. Jede Mannschaft musste dabei insgesamt 60 Spiele bestreiten:
 54 Spiele gegen jedes andere Team der Liga (je ein Heim- und Auswärtsspiel)
 6 Spiele (jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel) gegen Teams der eigenen Konferenz unter Berücksichtigung von regionalen Aspekten respektive Rivalitäten
Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewann den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhielt eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner ging leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekam eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhielt.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgten die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizierten. Die Divisions-Sieger nahmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-offrunden wurden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
Die Zusammensetzung der Liga änderte sich im Vergleich zum Vorjahr:

 Der HK Spartak Moskau, der schon von 2008 bis 2014 in der KHL vertreten war, wurde wieder in die Liga aufgenommen.
 Atlant Moskowskaja Oblast verließ die Liga aus finanziellen Gründen.

Zudem wurden einige Regeländerungen und ein neuer Modus (siehe oben) in der Hauptrunde beschlossen, um der russischen Nationalmannschaft eine optimale Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft im Mai 2016 zu ermöglichen.

Hauptrunde

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Playoffs

Konferenz-Viertelfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Awangard Omsk – (O8) Neftechimik Nischnekamsk

(O2) HK Metallurg Magnitogorsk – (O7) Awtomobilist Jekaterinburg

(O3) HK Sibir Nowosibirsk – (O6) Admiral Wladiwostok

(O4) Salawat Julajew Ufa – (O5) Ak Bars Kasan

West-Konferenz

(W1) HK ZSKA Moskau – (W8) HC Slovan Bratislava

(W2) Jokerit Helsinki – (W7) Torpedo Nischni Nowgorod

(W3) Lokomotive Jaroslawl – (W6) SKA Sankt Petersburg

(W4) HK Sotschi – (W5) HK Dynamo Moskau

Konferenz-Halbfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Awangard Omsk – (O4) Salawat Julajew Ufa

(O2) HK Metallurg Magnitogorsk – (O3) HK Sibir Nowosibirsk

West-Konferenz

(W1) HK ZSKA Moskau – (W7) Torpedo Nischni Nowgorod

(W5) HK Dynamo Moskau – (W6) SKA Sankt Petersburg

Konferenz-Finale

Ost-Konferenz 
 (O2) HK Metallurg Magnitogorsk – (O4) Salawat Julajew Ufa

West-Konferenz 
 (W1) HK ZSKA Moskau – (W6) SKA Sankt Petersburg

Gagarin-Pokal-Finale 
 (W1) HK ZSKA Moskau – (O2) HK Metallurg Magnitogorsk

Gagarin-Pokal-Sieger

Auszeichnungen 
Folgende Auszeichnungen wurden im Rahmen der KHL-Awards am 24. Mai 2016 vergeben:

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2015/16